Водолажское — название населённых пунктов.

Украина 
 Водолажское — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Водолажское — село в Близнюковском районе Харьковской области.